

Aziende 
 Zon Guitars – azienda di prodotti musicali statunitense
 ZON Multimédia – nome originario della NOS, società di telecomunicazioni portoghese

Famiglie 
 Zon – famiglia italiana

Geografia 
 Zon – villaggio del Burkina Faso
 Żoń – comune della Polonia

Onomastica 
 Zon – nome proprio di persona maschile

Persone 
 Fadli Zon – politico indonesiano
 Jacques Zon – pittore olandese
 Kelly van Zon – tennistavolista olandese
 Raphael Zon – scienziato statunitense di origine russa

Pagine correlate 
 Zohn